Molekulska formula -{C14H12O3S}- se može odnositi na:

 Suprofen
 Tiaprofenska kiselina